«Зна́харь» () — роман Тадеуша Доленги-Мостовича 1937 года. Первоначально автор задумал его как сценарий для фильма. Но, когда сценарий был отвергнут, переделал его в роман.

Содержание 
Известный хирург, профессор Рафал Вильчур, вернувшись домой после очередной удачной операции с кучей денег и подарком для жены, обнаруживает, что его молодая жена Беата, забрав их единственную дочь Марию, бежала с любовником. Вильчур в отчаянии бродит по городу, выпивает в кабаке со случайным собутыльником и в итоге становится жертвой бандитов, которые ударили его по голове, ограбили его, забрав все деньги и документы, и бросили в канаву. Приходит в себя он уже за городом. Власти считают его погибшим. Тем временем лесничий Одринецкой пущи пан Окша, с которым бежала и за которого вышла замуж Беата, умирает от туберкулёза. Несколько лет Вильчур странствует по сельской местности, берясь за любую работу. Его периодически арестовывают за бродяжничество и отсутствие документов. Во время очередной такой отсидки ему удаётся украсть в полицейском участке документы на имя некоего Антони Косибы. Под эти именем он устраивается на работу на мельницу к старику Прокопу и поселяется в его семье. Однажды он разговаривает с отчаявшимся сыном хозяина Василём, который переломал себе пару лет назад ноги и теперь не может ходить, и тот показывает ему свои сломанные ноги. Антони смотрит на них и чувствует странное волнение. Он говорит, что ноги срослись неправильно, их надо сломать и заново сложить. Он заявляет это с уверенностью, непонятной в простом необразованном мужике, которая внушает парню благоговейный страх. Когда Василь спрашивает его: "Откуда ты всё это знаешь?". Тот в замешательстве, потому что и сам не понимает, откуда он это знает, говорит: "Откуда?... Да просто знаю, и всё. Ничего трудного тут нет". Он решает сам сделать операцию и просит на неё разрешения у Прокопа, отца парня. Тот сначала приходит в ужас от мысли, что его сына будет оперировать неграмотный мужик, но потом, когда Антони говорит ему, что парень хочет лишить себя жизни, соглашается. Операция проходит успешно. Василь начинает ходить. Он делает свои первые шаги в присутствии всей семьи и домочадцев. Прокоп и его семья в потрясении падают к ногам "простого работника". Прокоп хочет отдать ему всё золото, накопленное им за всю жизнь, но Антони отказывается. Поражённый Прокоп не знает, чем ещё, выше золота, он может отблагодарить спасителя его сына. И тогда произносит слова высшей благодарности: "Не берёшь золото? Тогда живи с нами, как родной". Антони в немой признательности обнимает мельника. Косиба начинает жить на мельнице на положении родного человека. Его прозывают знахарем. Про него идёт слава по всей округе. К нему отовсюду стекаются окрестные жители, и постепенно он приобретает славу великого целителя. Он не берёт денег за свои услуги и всё так же работает на мельнице. Местный доктор, Павлицкий, оставшись без дополнительных заработков и завидуя успехам знахаря, грозит ему судом за медицинскую практику без разрешения.

Косиба проникается отцовской симпатией к молодой девушке Марысе, сироте, работающей продавщицей в местном магазинчике. В один из приходов Косибы в магазин девушка напевает песню, которая кажется Антони смутно знакомой, и говорит, что её когда-то певала её мать. В ту же ночь Антони одолевают неясные воспоминания. Он мучается, пытаясь что-то вспомнить, но не может. За Марысей ухаживает сын местного фабриканта, молодой граф Лешек Чиньский. Постепенно он понимает, что не может жить без Марыси и, несмотря на запрет родителей, предлагает ей руку и сердце. Отвергнутый ею ухажёр, местный пьяница Зенек, из злости устраивает влюблённым баррикаду на дороге, где Чиньский с Марысей должны проехать на мотоцикле, и они разбиваются. Ужаснувшись своему поступку, Зенек зовёт людей на помощь. Косиба оказывает первую помощь пострадавшим. Чиньский отделался сравнительно лёгкими травмами; Марыся при смерти. Прибывший Павлицкий называет её состояние безнадёжным и отказывается её оперировать. При этом легко раненого Чиньского и его родителей он с подобострастием сопровождает в больницу. Родители говорят Лешеку, что Марыся погибла. От этого он опять теряет сознание. Родители отправляют его лечиться за границу. Косиба крадёт у Павлицкого медицинские инструменты и делает сложнейшую операцию на головном мозге, спасая Марысе жизнь. Павлицкий, обнаружив пропажу инструментов, обращается в полицию. Власти начинают процесс против Косибы и приговаривают его к тюремному заключению.

Выздоровевший и вернувшийся из-за границы Чиньский собирается покончить с собой на могиле Марыси, но случайно узнаёт, что она жива, и тотчас отправляется к ней. Он застаёт её в последнюю минуту в доме знахаря, где она жила во время своего выздоровления и откуда собралась уходить. Узнав, что он хотел убить себя, потрясённые родители примиряются с его выбором и принимают Марысю как его будущую жену. Чиньский спешит на помощь Косибе. Он нанимает молодого честолюбивого адвоката, который обжалует приговор Косибе. В ходе процесса он вызывает бывших пациентов Косибы, доказывая, что знахарь-самородок никому не навредил, а, наоборот, многих вылечил. В качестве эксперта он вызывает из Варшавы прославленного хирурга Добранецкого, который во время речи в суде, глядя на руки знахаря, мучается от неясных воспоминаний. Он хочет что-то сказать, но не решается. Суд вызывает Марысю в качестве живого доказательства гениального мастерства знахаря. Как пример человека, которого дипломированный врач счёл безнадёжным. Когда девушка подходит к барьеру давать показания и судья спрашивает её фамилию, она говорит: "Вильчур". При звуках этой фамилии память возвращается к знахарю. Он слышит свою фамилию и в крайнем волнении встаёт со своего стула. В этот момент профессор Добранецкий, его бывший многообещающий ученик, узнаёт его. Отринув все сомнения, он встаёт и говорит суду: "Господа. Это профессор Рафал Вильчур!". Знахарь смотрит на Марысю и понимает, что это его дочь.            

Профессор Вильчур приезжает с дочерью и её мужем на могилу жены. Там он произносит пожелание молодым супругам: "Я хочу, чтобы вы были счастливее нас".            

Успех романа призвал автора написать продолжение судьбы профессора Вильчура. В 1939 году был выпущен роман «Профессор Вильчур», рассказывающий о его дальнейшей судьбе.

Экранизации 
 «Знахарь» — польский фильм (1937) режиссёра Михала Вашиньского.
 «Знахарь» — польский фильм (1982) режиссёра Ежи Гоффмана.

Биография 
 Tadeusz Dołęga-Mostowicz Znachor, wyd. Rytm, 2010.

Романы 1937 года
Романы на польском языке
Книги по алфавиту